Talpa martinorum е ендемичен за Странджа вид бозайник от семейство Къртицови (Talpidae).

История на откриването 
Видът е един от най-новите описани за Европа вид бозайник. Теренно изследване е проведено в българския участък на Странджа през 2011 г. и 2017 г. и е дело на учени от българския Национален природонаучен музей (Недко Недялков), словенския Природонаучен музей и Музея за зоологически проучвания в Бон, Германия. Името на вида е епоним на омъжената двойка Владимир и Евгения Мартино, двама съветски изследователи на балкански бозайници.

От района на Странджа са събрани общо 14 екземпляра – един от 2011 г. и 13 броя през 2017 г.

Класификация 
Тези къртици са били класифицирани като Talpa caeca или като Talpa levantis. Новото изследване е показало, че те са генетично по-близки до Talpa europaea, Talpa aquitania и Talpa occidentalis, макар и да не са част от който и да е от тези видове.

По време на климатичните промени през плейстоцен преди около 2,6 млн. години някои видове от умерения климатичен пояс са оцелели по време на ледниковите периоди в ограничени ареали. Такъв, вероятно е и този вид.

Описание 
Теглото на вида е около 45 g. Дължината на тялото е 124 mm, а на опашката – 24 mm, дължината на задното краче – 16,4 mm. Видът е с по-малки размери от европейската къртица. Има запечатана палпебрална фисура (цепката, която се образува между долния и горния клепач). Характерно е, че първият горен кътник е без парастил (едно от връхчетата на повърхността на зъба).

Източници 

Фауна на Турция
Фауна на България
Къртици